Каарле Виикате (; настоящее имя — Калле Виртанен, ; род. 27 мая 1975,  Коувола, Финляндия) — финский рок-музыкант и поэт, лидер группы Viikate и автор большинства её песен. Также сотрудничал с группами Kotiteollisuus и Stam1na.

Является ведущим программы Rokit kokit. С 2010 года совместно с репортёром Эрно Кулмала ведёт на радио YleX программу «Kaarle ja Erno raskaana» о тяжёлой рок-музыке.

Дискография

Viikate

Kotiteollisuus 
 Sotakoira (2008)
 Игра на гитаре в композициях «Vaasankin veri vapisee» и «Kuolla elävänä», бэк-вокал в композициях «Musti sotakoira», «Pissaa ja paskaa» и «Onnellinen perhe»

Stam1na 
 Uudet kymmenen käskyä (2006)
 Речитатив в композиции «Viisi laukausta päähän», участие в видеоклипе «Edessäni»
 Raja (2009)
 Участие в видеоклипе «Lääke»

Ссылки 

 VIIKATE: Каарле Виикате
 Программа «Rokit kokit»

Рок-музыканты Финляндии
Певцы и певицы Финляндии
Поэты-песенники Финляндии
Финские поэты
Композиторы Финляндии